Mar (Portugal), plaats (freguesia) in Portugal
 Mar (reliëf), Evenks woord voor moerassige gebieden met heuvels die bedekt zijn met cypergras, moerasrozemarijn, veenmos, dwergmoerasberken en lariksen en voorkomen in Oost-Siberië
 graaf van Mar, Schotse titel, oorspronkelijk lokaal heerser over Marr (Aberdeenshire)